Карсава (, , ) — місто Латвії.

Назва 

 Карсава (; )
 Карсау ()
 Корсовка ()
 Куорсова ()

Географія 
Розташоване на сході країни, на історичній території Латгалії, біля кордону з росією.

Клімат

Історія 

Приблизно з VIII століття ця територія була населена латгалами. 

У 1928 році Карсава отримала статус міста. 
 Вітебська губернія

Населення

Примітки

Джерела 
 Arbusov, Leonid. Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. — Riga: Jonck und Poliewsky, 1918.

Посилання 
 Офіційний сайт 

Міста Латвії
Латгалія